(1753-), peintre flamand ;
  (1968-), sportif paralympique français.